Altamira — município do estado do Pará
 Altamira (Huila) — município na Colômbia
 Altamira do Paraná — município do estado do Paraná
 Altamira do Maranhão — município do estado do Maranhão
 Caverna de Altamira — Espanha
 Torres de Altamira — Espanha
 TV Altamira
 TV Liberal Altamira
 7742 Altamira — asteroide

Desambiguações de topônimos